Robin Quaison (Stockholm, 9 oktober 1993) is een Zweeds voetballer van Ghanese afkomst die doorgaans als centrale middenvelder speelt. Hij verruilde US Palermo in januari 2017 voor 1. FSV Mainz 05. Quaison debuteerde in 2013 in het Zweeds voetbalelftal.

Clubcarrière 
Quaison begon zijn profcarrière in 2011 bij Väsby United. In december 2011 trok hij naar AIK Fotboll. Op 1 april 2012 debuteerde hij voor AIK. Op 20 mei 2012 maakte hij zijn eerste doelpunt, tegen IFK Norrköping.

Interlandcarrière 
Quaison debuteerde op 23 januari 2013 in het Zweeds voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Noord-Korea in het Thaise voetbaltoernooi om de King's Cup 2013. Diezelfde wedstrijd maakten ook Jakob Johansson, Ivo Pekalski, Christoffer Nyman en Erton Fejzullahu hun interlanddebuut. Drie dagen later scoorde hij in de finale van het vriendschappelijke toernooi, tegen Finland. Zweden won de wedstrijd met 3-0 en werd zo winnaar van het toernooi. Quaison was op dat moment ook nog gerechtigd om uit te komen voor Zweden –21. Daarmee won hij in 2015 het EK onder 21 van 2015.

Quaison nam met het Zweeds olympisch elftal deel aan de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Daar werd de ploeg onder leiding van bondscoach Håkan Ericson uitgeschakeld in de groepsfase, na een gelijkspel tegen Colombia (2-2) en nederlagen tegen Nigeria (1-0) en Japan (1-0).

Erelijst

Zweeds voetballer
Ghanees voetballer
Zweeds olympisch deelnemer